З назвою Ґрінауць існують декілька сіл в Молдові:
 Ґрінауць — Окницький район, в складі комуни Динджень
 Ґрінауць — Окницький район, в складі комуни Міхалашень
 Ґрінауць — Ришканський район
Також існують такі населені пункти:
 Ґрінауць-Молдова — Окницький район 
 Ґрінауць-Рая — Окницький район